Lac Merom, lac situé dans la vallée de la Houla en Israël.
 Merom, commune situé dans l'Indiana, aux États-Unis.
 Merom d'Intel, processeur pour ordinateur portable.
 Merom HaGalil, conseil régional en Israël.
 Mer om oss barn i Bullerbyn, film suédois.